Сабля () — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 Сабля — річка, притока Кубрі.
 Сабля — річка, притока Нерлі.
 Сабля — гора на Приполярному Уралі.

Див. також 
 Шабля (значення)